Sweeping bezeichnet:

Sweep Picking, eine Spieltechnik für die E-Gitarre
ein Modellierverfahren der 3D-Computergrafik, siehe Sweeping (Modellierung)